La Fille du pirate est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 La Fille du pirate () réalisé par Allen Holubar en 1922

Télévision 
 La Fille du pirate () téléfilm allemand diffusé en 2007

Voir aussi 
 Fille de pirates